Первый дивизион 1958 () — 45-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания. Впервые в своей истории футбольный клуб Вайле выиграл чемпионат Дании. По итогам сезона вылетели клубы АИА и КФУМ.

Участники

Таблица

Ссылки 

 Датский футбольный архив
 Сезон 1958

1958
Футбол в Европе в 1958 году